Die Verlobung des Monsieur Hire ist der Titel von:

 Die Verlobung des Monsieur Hire (Roman), ein Roman von Georges Simenon (1933)
 Die Verlobung des Monsieur Hire (Film), eine Verfilmung des Romans von Patrice Leconte (1989)